Spritz peut désigner :
 le Spritz, un cocktail alcoolisé,
 les spritzs, des pâtisseries traditionnelles (à ne pas confondre avec les sprits, des biscuits traditionnels des Pays-Bas et de la Belgique).
le Spritz est aussi un bateau naviguant sur le Lac d’Annecy